Hans Conrad von Orelli ist der Name folgender Personen:

* Hans Conrad von Orelli (Verleger) (1714–1785), Schweizer Verlagsgründer, Stiftsschreiber und Landvogt 
 Hans Conrad von Orelli (Theologe) (1770–1826), Schweizer Theologe
 Hans Conrad von Orelli (Offizier) (1853–1904), Schweizer Generalstabsoffizier 

Siehe auch:
 Hans Konrad von Orelli (1846–1912), Schweizer Theologe